Windham är namnet på flera orter i USA:
 Windham, Connecticut
 Windham, Maine
 Windham, New Hampshire
 Windham, New York
 Windham, Ohio
 Windham, Vermont